Il singolare del Lipton Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster ha battuto in finale Sergi Bruguera 7–6 (8–6), 6–3, 6–1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1997
ATP Tour 1997